Moletta ima više značenja:
 Moletta, Roma
 Moletta, Trento